Disco – gatunek muzyczny
 disco – taniec dyskotekowy
 Disco – niemiecki telewizyjny program muzyczny
 Disco – francuski film z 2008 roku
 Disco – album Kylie Minogue z 2020 roku